Кастијон може да се односи на:

 Кастијон (д'Артез де Беарн), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Кастијон (Лембе), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Кастијон (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Кастијон (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кастијон (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кастијон“